Ел Пиналито има више значења:

 Ел Пиналито (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Пиналито, Кањон лос Амаргос (Артеага), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пиналито (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пиналито (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Пиналито (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Пиналито (Хакала де Ледесма), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Пиналито (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пиналито (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пиналито (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Пиналито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Пиналито (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику